«Arrowsmith» puede referirse a:

 Arrowsmith, localidad del Estado de Illinois.
 El doctor Arrowsmith (1925), novela de Sinclair Lewis (Premio Nobel de Literatura en 1930) - Premio Pulitzer (1926).
 Arrowsmith (1931), película dirigida por John Ford y protagonizada por Ronald Colman basada en la novela de Lewis;
 Martin Arrowsmith, personaje protagonista tanto de la novela de Lewis como de la película de Ford.